«Аристокра́тия помо́йки» — песня автора-исполнителя и поэта Сергея Трофимова, записанная 1995 году и давшая название первому альбому музыканта. Впоследствии также дала название ещё трём альбомам (1996, 1998, 2001).

История создания 
Песня была написана Сергеем Трофимовым в конце первой половины 1990-х гг. Она вошла в его первый студийный альбом и дала ему название, а также дала название нескольким следующим альбомам. Сам Сергей Трофимов говорил, что образ аристократа ассоциируется у него со временами Ивана Грозного, когда князя оставляли один на один с туром, и только убив его, князь был вправе считать себя истинным аристократом, князем. «А после некоторых событий в нашей стране , — говорил музыкант в интервью, — сначала февральских, потом октябрьских, потом чистки тридцать седьмого — к сожалению, правящей верхушкой у нас оказались…», «У нас существует ошибочное мнение, что эти люди делали эпоху» — резюмировал Трофим. По его свидетельству, тематика этой песни и развившейся из неё темы связана с данной проблематикой.

Оценки 
Писатель и исследователь русского шансона Роман Никитин охарактеризовал название песни низким и тем самым привлекающим к себе внимание, но имеющим один минус — это название не отражает всей полноты содержания альбома, в который она вошла. Никитин, приводя в своей книге слова Трофима о том, что эта песня была его реакцией на Перестройку, ставит вопрос, что неужели при таком подходе «и братва, и герой задумчивой песни о блатном счастье, а также … автор — все они суть быдло постперестроечное?».

В 2000 году критик Лев Аннинский в журнале «Свободная мысль» написал, что песня «Аристократия помойки» наилучшим образом отражает происходившие в СМИ в тот момент процессы, связанные с диктовкой ею моды на мораль. При этом, пока «утонченные эстеты пропагандируют художественные достижения уголовного братства», надежды связываются с отторжением обществом этих норм и вынесением им сурового приговора на уровне массового сознания.

Примечания

Ссылки 
 

Песни Сергея Трофимова
Песни 1995 года